Les Comes de Vallbona és un conjunt de comes dels termes municipals d'Els Omells de na Gaia i Vallbona de les Monges, a l'Urgell.

Estan situades al nord-est del nucli de població de Els Omells de na Gaia, al vessant de ponent de la Serra de les Monges. Són travessades per diferents camins: el Camí de les Vinyes, el travesser de les Comes de Vallbona i el Camí de les Borges Blanques.

Referències

Enllaços externs 
 
 

Vallbona
Geografia de Vallbona de les Monges
Geografia dels Omells de na Gaia